Кре́тов — слов'янське прізвище.

Персоналії:
 Кретов Анатолій Вікторович (. 1976) — український футболіст, півзахисник. Зіграв 22 матчі у вищій лізі України.
 Кретов Михайло (кінооператор) — український кінооператор.
 Кретов Роман Юрійович (. 1991) — український футболіст, захисник «Інгульця».
 Кретов Степан Іванович (1919—1975) — радянський військовий льотчик авіації далекої дії, учасник Другої світової війни, полковник (1960). Двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1948).

Примітки 

Слов'янські прізвища